Let Me In (single), een single van Young Buck
Let Me In (film), een Amerikaanse remake van de film Låt den rätte komma in
Let Me In (album), een studioalbum van de Amerikaanse bluesmuzikant Johnny Winter